Harmonija (mitologija) - lik iz grčke mitologije
Harmonija (filozofija)
Harmonija (likovna umjetnost)
Harmonija (glazba) - disciplina koja se bavi praktičnom primjenom akorada u glazbi